Няльма — река в России, протекает по территории Вешкельского сельского поселения Суоярвского района Карелии. Длина реки — 19 км, площадь водосборного бассейна — 73,6 км².

Река берёт начало из озера ламбины Кингуруслампи на высоте выше 121,6 над уровнем моря.

Течёт преимущественно в западном и северо-западном направлении по заболоченной местности.

Река в общей сложности имеет 10 притоков суммарной длиной 22 км.

Впадает в разлив Шуясалма реки Шуи на высоте ниже 119,7 м над уровнем моря.

В верхнем течении Няльма протекает через озеро Няльмозеро.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100112102000014363.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Притоки Шуи
Реки Суоярвского района